Marvin Minsky (1927-2016), scientifique américain ;
 Michael Minsky, musicien russe ;
 Hyman Minsky, économiste américain ;
 Le moment Minsky, phénomène macroéconomique décrit par Hyman Minsky.
 Isadore Minsky (1894-1985), éditeur, musicien, parolier et imprésario américain ;
 Nikolaï Minski, poète russe (1855-1937) ;
 , producteur et scénariste américain.